Кантелуп може да се односи на:

 Кантелуп (Калвадос), насељено место у Француској, у департману Калвадос
 Кантелуп (Манш), насељено место у Француској, у департману Манш